Яблонский, Дариуш:
 Яблонский, Дариуш (род. 1973) — польский борец, чемпион Европы и мира.
 Яблонский, Дариуш (род. 1961) — польский кинорежиссёр.